Abu l-Quasim (latinisiert auch Abulkasim und ähnlich) ist der Name folgender Personen:

 Abū l-Qāsim Muhammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muttalib ibn Hāschim ibn ʿAbd Manāf al-Quraschī (570/573–632), Religionsstifter des Islam, siehe Mohammed
 Abū l-Qāsim at-Tabarānī (873–971), Hadithwissenschaftler
 Abu l-Qasim (Emir) († 982), Emir von Sizilien
 Abu l-Qasim Chalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi (936–1013), andalusisch-arabischer Arzt und Wissenschaftler, siehe Abulcasis
 Abū ʾl-Qāsim Firdausī (940–1020), persischer Dichter, siehe Firdausi
 Alāʾ ad-Dīn Abū l-Qāsim (* 1990), ägyptischer Fechter, siehe Alaaeldin Abouelkassem